Cimbal steht für:
 Zymbal, auch Cimbalom, ein Saiteninstrument

Cimbal ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Cimbal (1840–1912), deutscher Pflanzenzüchter
 Walter Cimbal (1877–1964), deutscher Nervenarzt